Barr steht für:
 Barr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Barr Pharmaceuticals, US-amerikanisches Pharmaunternehmen
 Barr Lake, Stausee im Adams County, Colorado, USA
 Barr Hollow Branch, Fluss im Lewis County, Tennessee, USA
 A.G. Barr, schottischer Softdrinkhersteller (siehe Irn-Bru)
 Barr-Körper, Geschlechts-Chromatin
 Barr-Test, Untersuchung des menschlichen Geschlechts-Chromatins
 Epstein-Barr-Virus, Humanes-Herpes-Virus 4

Barr ist der Name folgender Orte:
 Barr, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Barr (South Ayrshire), Gemeinde in Schottland

in den Vereinigten Staaten
 Barr (Macoupin County, Illinois)
 Barr (Sangamon County, Illinois)
 Barr (Mississippi), Tate County
 Barr (New Mexico), Bernalillo County
 Barr (Oklahoma), Garfield County
 Barr (Tennessee), Lauderdale County
 Barr City, Hillsborough County, Florida
 Barr Crossing, Lexington County, South Carolina
 Barr Lake (Colorado), Ort im Adams County
 Barr Slope, Indiana County, Pennsylvania
 Barr Township, mehrere

National Register of Historic Places:
 Barr Branch Library Historic District, St. Louis, Missouri, ID-Nr. 82004731
 Barr Building, San Antonio, Texas, ID-Nr. 85000766
 Barr Farmstead, Florence, South Dakota, ID-Nr. 05000831
 Barr Hotel, Lima, Ohio, ID-Nr. 86001053
 Barr Terrace, Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 79003688

Siehe auch:
 Barre
 Bar